Campofelice (toponimo della città metropolitana di Palermo) può riferirsi a:
Campofelice di Fitalia
Campofelice di Roccella